«Кайман» — белорусская бронированная разведывательно-дозорная машина.

История 
Бронемашина была разработана на 140-м ремонтном заводе в городе Борисов под руководством главного конструктора завода  в соответствии с указанием президента РБ А. Лукашенко и впервые представлена в 2015 году.

2 мая 2017 года директор 140-го ремонтного завода А. Чуряков сообщил в интервью, что заводом уже построены пять бронемашин, которые прошли испытания в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Бресте и в 103-й гвардейской воздушно-десантной бригаде в Витебске, получили положительные отзывы. Принята на вооружение ВС Республики Беларусь.

7 августа 2018 восемь бронемашин «Кайман» были представлены на параде в Кот-д’Ивуаре.

15 февраля 2019 года первые девять бронемашин этого типа поступили в вооружённые силы Белоруссии (их передали 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде).

В декабре 2021 года сообщалось, что из-за санкций Европейского Союза, наложенных на 140-й ремонтный завод, были прекращены поставки броневых листов из Финляндии, в результате чего производство «Кайманов» остановилось.

Описание 
Предсерийные машины построены с использованием бронекорпуса БРДМ-2. Серийные же используют новые бронекорпуса белорусского производства.
Независимая торсионная подвеска, мосты и колёсные редукторы используют агрегаты от БТР-60.

«Кайман» на 67 % состоит из белорусских комплектующих.

Подвижность 
Кайман имеет 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, жидкостного охлаждения, с вертикальным, рядным расположением цилиндров и непосредственным впрыском топлива Д-245 производства Минского моторного завода с электронной системой управления подачей топлива и пятиступенчатой трансмиссией. Автомобиль получил пятиступенчатую механическую коробку передач. Имеется система централизованной подкачка шин.

Машина способна перевозить шесть человек десанта. Кайман способен преодолевать водные преграды благодаря новым водяным движителям с двумя гребными винтами по бортам. Днище — V-образное и усилено бронёй.

Водный движитель позволяет машине разгоняться до 7 км/ч на воде.

Вооружение 

В качестве вооружения может устанавливаться на поворотный погон 7,62-мм пулемёт ПКМБ (с боекомплектом 2000 патронов), 12,7-мм пулемёт НСВТ (с боекомплектом 300 патронов) или 30-мм гранатомёт АГС-17 (с боекомплектом 174 выстрела).

Кроме того, установлены шесть 81-мм дымовых гранатомётов.

В мае 2017 года было объявлено о возможности установки на бронемашину башенного боевого модуля «Адунок».

Защита 
Броня, выполненная по пятому классу защиты, держит бронебойно-зажигательные пули, выпущенные из снайперской винтовки СВД. Камеры установлены спереди и сзади.

Операторы 
 : девять единиц МБТС «Кайман» по состоянию на 15 февраля 2019 года
На май 2022 года более 60 единиц находилось у иностранных заказчиков, в том числе:
 : восемь единиц МБТС «Кайман» по состоянию на август 2018 года.
 : неустановленное число на ноябрь 2021 года.
 : несколько машин продемонстрировали на военном параде в ноябре 2022 года.

Галерея

Литература 
 Сергей Чичилов. Бронеавтомобиль на поле боя // журнал «Армия», № 1, январь — февраль 2017. стр.36-39

Ссылки 
  Броневики «Кайман» стали лучшей зарубежной версией БРДМ-2 // РГ, 12.08.2021

Примечания 

БРМ Белоруссии
Плавающие БРМ
Появились в 2015 году в Белоруссии
Средние бронеавтомобили